The Queen's Gallery är en konstsamling inhyst i Buckingham Palace. Den ägs av Storbritanniens drottning Elizabeth II. Det lilla galleriet fungerade tidigare som konservatorium. Har också varit ett kapell.

Externa länkar 

 The Queen's Gallery

Buckingham Palace
London